Гагаринский район — микрорайон в городе Рыбинске Ярославской области. Восточная часть микрорайона носит название «Автовокзал», где до 2014 года находился Рыбинский автовокзал.

Расположение 
Микрорайон расположен на юге Рыбинска, южнее городского центра. Граница с центром города проходит по магистральным железнодорожным путям (перегон Рыбинск-Товарный — Рыбинск-Пассажирский). С запада микрорайона ограничен Софийской улицей (бывшее шоссе Карла Либкнехта), с востока — рекой Черёмуха, с юга — Полиграфской улицей. В северной части микрорайона находится река Коровка, протекающая с запада на восток и впадающая в реку Черёмуха.

На юге Гагаринский район переходит в Мариевку, на востоке граничит с Полиграфом (Зачерёмушным районом).

История 
В 1930-х годах и позднее на территории современных Гагаринского района и Мариевки был построен крупный массив частных домов, в том числе перевезенных из затопляемой зоны Рыбинского водохранилища. Часть домов сохранилась и сейчас.

Современная многоэтажная застройка микрорайона началась в годы массового жилищного строительства (с 1960 года). В это время был возведен массив кирпичных пятиэтажек между улицей Гагарина и рекой Коровка. Так как строительство совпало с началом советского освоения космоса, то микрорайон приобрел «космическую» топонимику: одна из основных улиц получила имя Гагарина, где расположились магазин «Восток» и кинотеатр «Космос».

Застройка 

Основная жилая застройка микрорайона располагается между Софийской улицей и проспектом генерала Батова южнее реки Коровка. Севернее реки Коровка расположен 190-й центральный ремонтный завод средств связи и небольшое количество жилых домов возле него. По берегам Коровки располагаются лесопарки и бывший сад имени Кустова (Кустовский парк).

Между улицей Боткина и улицей Гагарина расположен крупный жилой массив, в основном застроенный кирпичными хрущёвскими пятиэтажками серии 1-447.

Южнее улицы Гагарина во многом сохранилась изначальная застройка индивидуальными домами. Дома расположены в два ряда вдоль параллельных улиц, образующих правильную сетку с прямоугольными кварталами.

Многоэтажная застройка располагается на западе микрорайона — в районе улицы Щепкина — и на востоке — между улицами Волочаевская и проспектом генерала Батова. Основные типы жилых домов: кирпичные хрущевки серии 1-447 и их улучшенные брежневские модификации 1-447С, панельные хрущёвки серии 1-464, панельные пятиэтажки новой планировки серии 111-121 и др. Присутствует несколько девятиэтажных домов в различных точках микрорайона. По улице Волочаевской и в районе перекрестка улиц Гагарина и Щепкина расположены малоэтажные сталинские дома.

В настоящее время в Гагаринском ведется строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов. В частном секторе строятся коттеджи.

Инфраструктура 
В Гагаринском микрорайоне имеется школа № 44, школа-интернат № 2, Рыбинская православная гимназия, 6 детских садов.

В микрорайоне расположен кинотеатр «Космос» и два спортивных объекта: стадион «Восход» и спортивный комплекс «Олимп».

Торговля представлена универсамами и супермаркетами «Магнит», «Верный», «Дружба», «Пятерочка», «Восток» и другими магазинами. В основном торговые учреждения расположены вдоль улицы Гагарина.

На востоке микрорайона на перекрестке улицы Гагарина и проспекта генерала Батова до 2014 года находился Рыбинский автовокзал. В 2015 году здание было перестроено в многофункциональный центр «Мои документы».

Транспорт 
Гагаринский микрорайон обслуживают автобусы № 3, 10, 12, 15, 17, 27, 107. Большинство автобусов движется по улице Гагарина. В восточной части микрорайона проходит троллейбусный маршрут № 6.

В восточной части микрорайона проходит проспект генерала Батова, на юге выходящий на рыбинскую окружную дорогу. В северном направлении проспект переходит в улицу Максима Горького и связывает Гагаринский с Полиграфом (Зачерёмушным), городским центром и далее с левобережной частью города посредством Рыбинского моста. С запада проходит Софийская улица (бывшее шоссе Карла Либкнехта), выходящая на окружную дорогу. Проспект генерала Батова и Софийскую улицу связывает улица Гагарина, по которой идет интенсивное движение, затрудненное небольшой шириной улицы (2 полосы), отсутствием дублирующих дорог (кроме улицы Боткина) и наличием «лежачих полицейских».

Примечания

Ссылки 
 Гагаринский район (Рыбинск)  
 Перечень улиц, дорог и площадей города Рыбинска — Официальный сайт администрации городского округа 

Микрорайоны Рыбинска